Dar PalmerBet Queensland Darts Masters 2022 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 12. bis zum 13. August 2022 erstmals von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Ursprünglich hätte das Event bereits 2020 ausgetragen werden sollen, wird jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie zweimal verschoben. Es war das vierte Turnier der World Series of Darts 2022 und wurde im Entertainment & Convention Centre von Townsville ausgetragen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in der ersten Runde ein best of 11 legs, im Viertelfinale best of 19 legs und im Halbfinale und Finale best of 21 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 8 Wildcards von der Professional Darts Corporation
 Die 3 PDC Tour Card Holder 2022 aus Ozeanien
 4 Qualifikanten von der DPA Pro Tour
 1 Qualifikant von der DPNZ Tour

Wildcards
  Peter Wright
  Gerwyn Price
  Michael van Gerwen
  Fallon Sherrock
  James Wade
  Michael Smith
  Jonny Clayton
  Joe Cullen
  Dimitri Van den Bergh

Tour Card Holder Ozeaniens
  Simon Whitlock
  Damon Heta
  Gordon Mathers

DPA-Qualifikanten
  Bailey Marsh
  Koha Kokiri
  Dave Marland
  Joe Comito

DPNZ-Qualifikant
  Haupai Puha

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

World Series of Darts 2022
Sport (Townsville)
Dartwettbewerb in Australien
Sportveranstaltung in Queensland